MDE puede hacer referencias a varias cosas:

 Model-driven Development Environment o Ingeniería orientada a modelos: Un paradigma de desarrollo de software que se centra en la creación y explotación de modelos de dominio.
 Modelo Digital de Elevaciones: Es una representación de la topografía de una zona terrestre en una forma adaptada a su utilización mediante un ordenador digital.
 El Aeropuerto Internacional José María Córdova, por su código IATA.
 El Manual de estilo de Wikipedia.